Богомо́л:
 Богомоловые — подотряд насекомых отряда тараканообразных:
 Богомол обыкновенный.
 Богомол выцветший.
 Богомол земляной.
 Богомол-крошка.
 Богомол китайский.
 Богомол древесный
 Рак-богомол — животное отряда ротоногих ракообразных.
 Богомол — международный искусственный язык. Принадлежит к группе априорных искусственных языков. Описан Я. П. Грибоедовым.
 «Богомол» — третий альбом группы Ю-Питер, вышедший в 2008 году.
 Операция «Богомол» — военная операция ВМС США, проведённая против иранских нефтяных платформ в 1988 году.
 РПК «Богомол» — белорусский роботизированной противотанковый комплекс, разработанный компанией «Белспецвнештехника — Новые технологии».

Кинематограф 
 Богомол (фильм, 1982).
 Богомол (фильм, 1993).

Фамилия 
 Богомол, Олег Викторович (род. 1976) — украинский футболист.

См. также 
 Богомолы (значения)